Sauter steht für:

 Sauter (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sauter (Rennwagen), Fahrzeugbauer in Gempen, Schweiz
 Sauterriegel, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Carl Sauter Pianofortemanufaktur in Spaichingen, Deutschland
 Fr. Sauter AG, Hersteller von Gebäudemanagementsystemen in Basel, Schweiz